Storchenberg ist eine deutsche Höhen- bzw. Ortsbezeichnung:
 Storchenberg bei Brattersdorf (646 m), Berg im Hannsdorfer Bergland, Ostsudeten, seit 1945: Čapí vrch bei Bratrušov, Berg im Okres Šumperk, Tschechien
 Storchenberg (Schöntal) (307,3 m), Bergsporn der Hohenloher Ebene ins Jagsttal, Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Storchenberg, Dorf im Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Wydutki, Ort im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen